Markovitch steht für:

 Paula Markovitch (* 1968), argentinische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Henriette Theodora Markovitch, Geburtsname von Dora Maar (1907–1997)